Miasta o nazwie Howick:
 Howick – miasto w Anglii, w Lancashire
 Howick – miasto w Anglii, w Northumberland
 Howick – miasto w Kanadzie, w Ontario
 Howick – miasto w Kanadzie, w Quebecu
 Howick – miasto w Australii
 Howick – miasto w Nowej Zelandii
 Howick – miasto w Południowej Afryce